Бека може да се односи на:

 Бека (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бека (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 долина Бека
 Бека (гувернорат)
или

 Бека (певачица), америчка кантауторка и гитаристкиња